El Maízu Rock es un festival solidario y autogestionado de música rock creado en 2006 que se celebra en Intriago, Cangas de Onís, Asturias.

Ediciones

I Maízu Rock 
La vega Intriago - Intriago, Cangas de Onís, Asturias.
28 de julio de 2006

 Dark Aladas
 Muy Deficiente
 Stupidfacientes
 Sinestesia
 King Size Co.
 Takeshi
 Extravaganzza
 Desakato

II Maízu Rock 
La vega Intriago - Intriago, Cangas de Onís, Asturias.
12 de julio de 2014

 Trinidad
 Nutto
 Origen
 Diligence
 Polemika
 Redada
 Sartenazo Cerebral
 Synestesia

III Maízu Rock 
La vega Intriago - Intriago, Cangas de Onís, Asturias.
11 de julio de 2015

 Mala Reputación
 Misiva
 Polemika
 Almatrampa
 Radioactive Monkeys

IV Maízu Rock 
La vega Intriago - Intriago, Cangas de Onís, Asturias.
9 de julio de 2016

 Skontra
 Deskarte
 Diligence
 Gajes del Oficio
 Desakato
 Mala Reputación

V Maízu Rock 
La vega Intriago - Intriago, Cangas de Onís, Asturias.
1 de julio de 2017

 Skama la rede
 Poetas de botella
 Origen
 Misiva
 Cayon
 Ermitaños del rio

VI Maízu Rock 
La vega Intriago - Intriago, Cangas de Onís, Asturias.
29 y 30 de junio de 2018

VII Maízu Rock 
La vega Intriago - Intriago, Cangas de Onís, Asturias.
28 y 29 de junio de 2019

VIII Maízu Rock 
La vega Intriago - Intriago, Cangas de Onís, Asturias.
1 y el 2 de julio de 2022.

Referencias

Enlaces externos 
 Facebook oficial
 Twitter Oficial
 Instagram Oficial
 Canal de Youtube

Cangas de Onís
Música de Asturias